Хала:

Топонимы
 Хала — муниципалитет в мексиканском штате Наярит.
 Хала (Месопотамия) — город в Месопотамии.
  — город в пакистанской провинции Синд.

Персоналии
 Хала (I век) — древнеиндийский правитель и поэт.

Еврейская культура
 Хала — еврейский традиционный праздничный хлеб.
 «Хала» (Халла) — талмудический трактат, посвящённый части теста, отделявшейся в пользу священников.

Индийская культура
 Хала (Hâla) — сошник от плуга.

Мифология
  — персонаж славянской мифологии.

См. также 
 Хала-мистшув () — арена в Влоцлавеке, Польша.